Kothen steht für
 Kothen, ein einfaches Haus, siehe Kate (Hütte)

Kothen ist Ortsname oder Namensteil von

 Kothen (Motten), Ortsteil von Motten in Bayern
 Kothen (Wuppertal), Wohnquartier in Wuppertal-Barmen in Nordrhein-Westfalen
 Am Kothen, Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Goldene Kothen, Ortslage in Wuppertal
 Naturschutzgebiet Steinbruch Schlupkothen in Wülfrath
 Schlupkothen, Ortsteil von Wülfrath
 Zum Kothen, Hofschaft in Wuppertal-Elberfeld

Kothen ist Familienname von
 Hans vom Kothen (1894–?), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Köthen (Begriffsklärung)
 Kothe
 Koten
 Kotten